Роман Петров Мишайков е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е във Варна, като произхожда от големия български македонски род Мишайкови от леринското село Пътеле - внук е на доктор Константин Мишайков.

Учи в софийската гимназия. Мишайков влиза във ВМОРО и става четник на Никола Дечев във вътрешността на Македония. Четата е постоянно преследвана от турски аскер между 1-6 април 1903 година, когато в едно от сраженията Роман Мишайков и Стойчо Илчев падат убити на 6 април 1903 година. На 27 април в църквата „Свети Крал“ за тях е отслужена панихида.

Брат му, Борис, през 1907 година завършва лесоинженерство в Нанси. През Балканската война загива на фронта край Люлебургас като офицер в Шести пехотен търновски полк.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
По произход от Пътеле
Мишайкови
Родени във Варна